Alexandre Franquet (1818 - 1907), un marin français.
 Alfred Charles Ernest Franquet de Franqueville (1809 - 1876), un ingénieur français.
 Argan Franquet,